Manninen ist der Familienname folgender Personen:

 Hannu Manninen (* 1978), finnischer Nordischer Kombinierer
 Ilari Manninen (* 1997), finnischer Hürdenläufer
 Ilmari Manninen (1894–1933), finnischer Ethnograph
 Kari Manninen (* 1976), finnischer Nordischer Kombinierer
 Muddy Manninen (Jyrki Manninen; * 1957), finnischer Gitarrist
 Pirjo Manninen (* 1981), finnische Skilangläuferin, siehe Pirjo Muranen
 Rauni Manninen (* 1946), finnisch-samische Schriftstellerin